Osiek est le nom :

Toponymie 
En Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village d'Osiek, dans le powiat de Lubin
 du village d'Osiek, dans le powiat d'Oława
 du village d'Osiek, dans le powiat de Środa Śląska 
 du village d'Osiek, dans le powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 de la gmina de Osiek, dans le powiat de Brodnica
 du village d'Osiek, chef-lieu de cette gmina
 du village d'Osiek, dans le powiat de Toruń
 du village d'Osiek, dans le powiat de Brodnica et de la gmina dont il est le siège
 du village d'Osiek, dans le powiat de Bydgoszcz

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village d'Osiek, dans le powiat de Jarocin
 du village d'Osiek, dans le powiat de Kościan 
 du village d'Osiek, dans le powiat d'Ostrów Wielkopolski 
 du village d'Osiek, dans le powiat de Rawicz

dans la voïvodie de Łódź
 du village d'Osiek, dans le powiat de Łowicz
 du village d'Osiek, dans le powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Lubusz
 du village d'Osiek, dans le powiat de Strzelce-Drezdenko
 du village d'Osiek, dans le powiat de Żary

dans la voïvodie de Mazovie
 du village d'Osiek, dans le powiat de Płock, 
 du village d'Osiek, dans la gmina de Czerwińsk nad Wisłą, dans le powiat de Płońsk 
 du village d'Osiek, dans la gmina de Joniec, dans le powiat de Płońsk 
 du village d'Osiek, dans la gmina de Mochowo, dans le powiat de Sierpc 
 du village d'Osiek, dans la gmina de Zawidz, dans le powiat de Sierpc

dans la voïvodie d'Opole
 du village d'Osiek

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 de la gmina de Osiek, dans le powiat d'Oświęcim
 du village d'Osiek, chef-lieu de cette gmina
 du village d'Osiek, dans le powiat d'Olkusz

dans la voïvodie de Poméranie
 de la gmina d'Osiek, dans le powiat de Starogard
 du village d'Osiek, chef-lieu de cette gmina
 du village d'Osiek, dans le powiat de Wejherowo

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Osiek, dans le powiat de Staszów
 de la ville d'Osiek, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Silésie
 du village d'Osiek
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village d'Osiek